En la mitologia grega, Arèstor era considerat generalment el pare dArgos Panoptes. Tot i així, també es deia que era fill d'Arèstor Argos, el constructor de la nau Argo (en les versions en què era considerat un personatge diferent d'Argos, fill de Frixos).